Hermína Waldecko-Pyrmontská (29. září 1827, Arolsen – 16. února 1910, Bückeburg) byla waldecko-pyrmontskou princeznou a sňatkem kněžnou ze Schaumburg-Lippe.

Rodina 
Hermína se narodila jako druhá dcera knížete Jiřího II. Waldecko-Pyrmontského a jeho manželky Emmy Anhaltsko-Bernbursko-Schaumbursko-Hoymské. Měla starší sestru Augustu, provdanou kněžnu ze Stolberg-Stolbergu a staršího bratra Josefa, který zemřel ve čtyřech letech. Její mladší bratr Jiří Viktor se stal po otci waldecko-pyrmontským knížetem a byl také otcem nizozemské královny Emmy.

Manželství a potomci 
25. října 1844 se sedmnáctiletá Hermína v rodném Arolsenu provdala za svého o deset let staršího bratrance Adolfa I. ze Schaumburg-Lippe. Jeho matka byla sestrou jejího otce. Z devětačtyřicet let trvajícího manželství se narodilo osm dětí:

 Hermína ze Schaumburg-Lippe (5. října 1845 – 23. prosince 1930), ⚭ 1876 Maximilián Württemberský (3. září 1828 – 28. července 1888)
 Jiří ze Schaumburg-Lippe (10. října 1846 – 29. dubna 1911), od roku 1893 kníže ze Schaumburg-Lippe, ⚭ 1882 Marie Anna Sasko-Altenburská (14. března 1864 – 3. května 1918)
 Heřman ze Schaumburg-Lippe (19. května 1848 – 29. prosince 1928), svobodný a bezdětný
 Emma ze Schaumburg-Lippe (16. července 1850 – 25. listopadu 1855)
 Ida ze Schaumburg-Lippe (28 července 1852 – 28. září 1891), ⚭ 1872 kníže Jindřich XXII. Reuss-Greiz (28. března 1846 – 19. dubna 1902)
 Ota Jindřich ze Schaumburg-Lippe (13. září 1854 – 18. srpna 1935), ⚭ 1893 Anna von Köppen, hraběnka z Hagenburgu (1860–1932)
 Adolf ze Schaumburg-Lippe (20. července 1859 – 9. července 1917), ⚭ 1890 Viktorie Pruská (12. dubna 1866 – 13. listopadu 1929)
 Emma Alžběta ze Schaumburg-Lippe (13. července 1865 – 27. září 1868)

Tituly a oslovení 
 29. září 1827 – 25. října 1844: Její Jasnost princezna Hermína Waldecko-Pyrmontská
 25. října 1844 – 21. listopadu 1860: Její Jasnost dědičná princezna ze Schaumburg-Lippe
 21. listopadu 1860 – 8. května 1893: Její Jasnost kněžna ze Schaumburg-Lippe
 8. května 1893 – 16. února 1910: Její Jasnost kněžna vdova ze Schaumburg-Lippe

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Waldeck-Pyrmont
Němečtí šlechtici
Narození v Hesensku
Narození 29. září
Narození v roce 1827
Úmrtí 16. února
Úmrtí v roce 1910
Ženy
Waldeckové